Dies ist eine Liste aller Flughäfen in Tuvalu, einem Inselstaat im Pazifischen Ozean.

 

Flughafen
Tuvalu
!Flughafen
!Flughafen